It's About Time signifie Il est grand temps que... en anglais.

Cinéma et télévision
 It's About Time est une série télévisée américaine créée par Sherwood Schwartz en 1966.
 It's About Time est un court métrage canadien réalisé par Jerry Rector en 2003.
 It's About Time est un film américain réalisé par Kevin Shinick en 2005.

Musique
 It's About Time est un album de Joe Morello sorti en 1962.
 It's About Time est un album de John Denver sorti en 1983.
 It's About Time est un album de The Pandoras sorti en 1984.
 It's About Time est un album de Manu Katché sorti en 1992.
 It's About Time est un album de SWV sorti en 1992.
 It's About Time est un album de Tracy Byrd sorti en 1999.
 It's About Time est un album de Marc Ford sorti en 2003.
 It's About Time est un album de Kenny Loggins sorti en 2003.
 It's About Time est un album de Too $hort sorti en 2003.
 It's About Time est un album de Morris Day sorti en 2004.
 It's About Time est un album de Christina Milian sorti en 2004.
 It's About Time est un album de Paulette Carlson sorti en 2005.
 It's About Time est un album de Jonas Brothers sorti en 2006.
 It's About Time est un album de Chic featuring Nile Rodgers sorti en 2018.

Homonymie de titre